Аблетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Аблетт, Уильям Альберт (1877—1936) — французский художник, дизайнер и гравёр английского происхождения.
 Аблетт, Гари (1965—2012) — английский футболист.